Amator – amerykańsko-brytyjsko-francuski film z 1994 roku, komedia kryminalna w reżyserii Hala Hartleya
 Amator – kanadyjski dreszczowiec filmowy z 1981 roku w reżyserii Charlesa Jarrotta
 Amator – polski film psychologiczny z 1979 roku w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego
 Amator – stereofoniczny radioodbiornik polskiej produkcji

Osoby 

 Święty Amator – święty katolicki, biskup

Zobacz też